Solow désigne :

Patronyme
 Alan Solow, un juriste américain et leader de sa communauté juive
 Herbert Solow (1903-1964), journaliste américain
 Herbert Franklin Solow (1931), producteur américain
 Jeffrey Solow (1949), un violoncelliste américain
 Jennifer Solow, une écrivain américaine
 Robert Solow (né en 1924), économiste américain et prix Nobel d'économie 1987
Issu des travaux de Robert Solow :
 le Modèle de Solow
 Sheldon Solow (1928-2020), un promoteur immobilier américain

Autres 
 le Solow Building
 Solow, un cheval de courses français

Homonymie de patronyme